Лоре́нцо Инси́нье (; род. 4 июня 1991, Неаполь, Италия) — итальянский футболист, нападающий канадского клуба «Торонто» и сборной Италии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016, чемпион Европы 2020.

Инсинье начал свою профессиональную карьеру в «Наполи» в 2009 году, дебютировав в Серии А в 2010 году, но позже был отправлен в аренду на сезон подряд в «Кавезе», «Фоджу» и «Пескару», прежде чем вернуться в «Наполи» в 2012 году. Инсинье способен играть как на фланге, так и в центре, но обычно используется в качестве левого вингера. Он известен, в частности, своим творчеством, скоростью и техническими способностями, а также своей точностью со штрафных ударов.

Инсинье представлял сборную Италии до 21 года, с которой он завоевал серебренную медаль на чемпионате Европы УЕФА 2013 года среди юношей до 21 года. Он дебютировал за старшую команду в сентябре 2012 года и представлял Италию на чемпионате мира по футболу 2014 года, Евро-2016 и Евро-2020, выиграв последний турнир.

Карьера 

Лоренцо Инсинье родился в Неаполе 4 июня 1991 года. Прошёл молодёжную школу футбольного клуба «Наполи», после чего подписал с клубом профессиональный контракт. В январе 2010 года нападающий был отдан в аренду команде «Кавезе» из Высшего дивизиона Профессиональной лиги. Спустя полгода футболист вернулся в Неаполь, чтобы вновь отправился в аренду, на этот раз в «Фоджу». В этой команде Инсинье по-настоящему заблистал под руководством Зденека Земана и чуть было не вышел вместе с клубом в Серию В.

Через год Инсинье отправился в ещё одну аренду — в «Пескару». Вновь под началом Земана молодой неаполитанец выиграл Серию В и вышел в Серию А. Кроме того, по итогам сезона 2011/12 был признан лучшим молодым игроком первенства.

Во всех своих интервью Лоренцо не скрывает любви к родному «Наполи», отмечая, что не променяет эту команду ни на один топ-клуб.

3 мая 2014 года в финале Кубка Италии против «Фиорентины» Инсинье забил два гола и принёс неаполитанцам национальный трофей. По итогам турнира с тремя мячами он также со своим одноклубником Хосе Кальехоном стал его лучшим бомбардиром. 9 ноября 2014 года в матче 11-го тура против «Фиорентины», Лоренцо получил разрыв крестообразных связок.

8 января 2022 года Инсинье подписал предварительный контракт с канадским клубом MLS «Торонто». Четырёхлетний контракт по правилу назначенного игрока вступил в силу 1 июля. По сведениям прессы он стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги с годовой зарплатой в 15 млн долларов. За «Торонто» дебютировал 23 июля в матче против «Шарлотта», отметившись голевой передачей. 6 августа в матче против «Нэшвилла» забил свой первый гол за «Торонто».

Международная карьера 
Инсинье дебютировал в составе молодёжной сборной Италии 6 октября 2011 года в матче против национальной команды Лихтенштейна (7:2), отметившись двумя точными ударами.

14 августа 2013 года в товарищеском матче против сборной Аргентины Лоренцо дебютировал за сборную Италии, заменив Клаудио Маркизио. В этой же встрече он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2014 году Лоренцо попал в заявку сборной на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матче против сборной Коста-Рики, заменив во втором тайме Антонио Кандреву.

Летом 2016 года Инсинье принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии, Испании и Германии.

В июне 2021 года Лоренцо был приглашён главным тренером сборной Италии Роберто Манчини для участия в чемпионате Европы 2020. Включён в стартовый состав матча-открытия турнира против сборной Турции (3:0) и на 79-й минуте игры Инсинье отличился голом в ворота соперника, установив окончательный счёт в игре. Стал лучшим игроком четвертьфинального матча против Бельгии, забив победный гол на 44-й минуте встречи. Отыграв, в общей сложности, 512 минут во всех 6 матчах сборной на Евро, десятый номер сборной Италии стал чемпионом Европы 2020 и вошёл в список лучших игроков по статистическим показателям.

Достижения 
«Наполи»
 Обладатель Кубка Италии (2): 2013/14, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Италии: 2014

«Пескара»
 Чемпион Серии В: 2011/12
 Лучший молодой игрок Серии В: 2011/12

Сборная Италии
 Чемпион Европы: 2020

Семья 
У Лоренцо три брата (Роберто, Марко и Антонио), все они являются футболистами.

Клубная статистика

Выступления за сборную 

Итого: 54 игры / 10 голов; 29 побед, 15 ничьих, 10 поражений.

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пескары»
 Профиль на сайте «Наполи»
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Кавезе»
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Торонто»